Coll de Jovell: coll situat al terme municipal de Josa i Tuixén, a la comarca de l'Alt Urgell
 Coll de Jovell: coll situat als terme comunals de Llo, a la comarca de l'Alta Cerdanya.
 També existeix el Coll de Juell